Десятый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой полностью повторял схему прошлогоднего турнира, за исключением количества участников первого этапа – из-за увеличения числа команд в третьей группе чемпионата их стало 16. Как и прошлом году не вышли на старт 3 команды.
Впервые в истории Кубка две команды не смогли определить победителя в основное и дополнительное время. Согласно регламента они сыграли дополнительный матч.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1967-68. Кубок СССР. Десятый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой